Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 15 км классическим стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 15:00 по местному времени (UTC+8).

Олимпийским чемпионом 2018 года в гонке на 15 км является швейцарский лыжник Дарио Колонья (тогда лыжники соревновались свободным стилем). На этот раз Колонья занял 44-е место.

Ийво Нисканен выиграл свою третью золотую медаль на Олимпийских играх. Александр Большунов завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере. Для Йоханнеса Хёсфлота Клебо бронзовая медаль стала пятой в карьере на Олимпийских играх, ранее он выиграл 4 золотых в 2018 и 2022 годах.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)